Zollchow steht für:
 Zollchow (Milower Land), Ortsteil der Gemeinde Milower Land, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Zollchow (Nordwestuckermark), Gemeindeteil im Ortsteil Röpersdorf-Sternhagen der Gemeinde Nordwestuckermark, Landkreis Uckermark, Brandenburg

 Haus Zollchow steht für einen Adelszweig des Geschlechts Katte, benannt nach dem Ort Zollchow im Milower Land.